РМА — кириллическая аббревиатура:

 Всенаправленный азимутальный радиомаяк
 Рейсхминистрество авиации
 Российская Макаренковская ассоциация
 Российская Муниципальная Академия

См. также PMA (аббревиатура на латинице)